Ženská dvouhra French Open 2018 probíhala na přelomu května a června 2018. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Čtrnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci, z toho dvanáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a dvě jako tzv. šťastné poražené.

Rozlosování hlavní soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 24. května 2018. První kolo bylo rozehráno tři dny po rozlosování v neděli a finále tradičně proběhlo v sobotu 9. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera.

Obhájkyní titulu byla 20letá lotyšská světová pětka Jeļena Ostapenková, kterou však v úvodním kole vyřadila šedesátá šestá žena žebříčku Kateryna Kozlovová z Ukrajiny. Postupující udržela proti Lotyšce 100% úspěšnost, když navýšila poměr vzájemných zápasů na 3–0. Ostapenková se stala teprve druhou obhájkyní trofeje na Roland Garros, jež nezvládla úvodní utkání. V předchozí historii všech ženských grandslamových turnajů se tato událost stala pětkrát. Lotyšská tenistka tak napodobila Steffi Grafovou (Wimbledon 1994), Jennifer Capriatiovou (Australian Open 2003), Anastasiji Myskinovou (French Open 2005) a Angelique Kerberovou (US Open 2017). Ostapenková po skončení turnaje opustila první světovou desítku.

French Open 2018 se stal první hlavní soutěží grandslamu, do níž nezasáhla polská dvacátá osmá hráčka žebříčku Agnieszka Radwańská od svého debutu na „turnajích velké čtyřky“ ve Wimbledonu 2006. Přerušila tak šňůru 47 účastí v řadě.

Trojnásobná šampionka na Roland Garros Serena Williamsová startovala na prvním grandslamu od Australian Open 2017 a narození dcery v září 2017. Jako hráčka páté světové stovky nebyla nasazena do grandslamové dvouhry poprvé od Australian Open 2007. V Paříži usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové, ovšem před duelem čtvrtého kola proti Šarapovové odstoupila. Důvodem se stalo pravostranné zranění prsních svalů, které ji limitovalo při podání.

Vyřazení Sary Erraniové, Ostapenkové, Francescy Schiavoneové a Venus Williamsové v první hrací den přinesla jistotu, že z dolní poloviny pavouka vzejde zcela nová finalistka Roland Garros. Porážka od Wang Čchiang přinesla Američance Venus Williamsové první prohry v úvodních kolech na dvou navazujících grandslamech.

Boj o čelo žebříčku ve prospěch Halepové 

Šest tenistek, a to Simona Halepová, Caroline Wozniacká, Garbiñe Muguruzaová, Elina Svitolinová, Karolína Plíšková a Caroline Garciaová, vstoupilo do soutěže jako soupeřky o post světové jedničky. Po odečtení bodů z ročníku 2017 byla na čele průběžné klasifikace Wozniacká. V přímém boji o první místo v semifinálovém zápase Halepová porazila Muguruzaovou a udržela tak – bez ohledu na výsledek finálového střetnutí – pozici první hráčky.

První kariérní grandslam pro Halepovou 
Vítězkou se stala 26letá rumunská světová jednička Simona Halepová, která ve finále zdolala americkou světovou desítku a úřadující šampionku US Open Sloane Stephensovou po třísetovém průběhu. V prvním vzájemném třísetovém utkání navýšila aktivní poměr na 6–2. Z grandslamových finále odešla již poražena na Roland Garros 2014 i 2017 a potřetí na Australian Open 2018. Na čtvrtý pokus tak vybojovala první kariérní trofej na Grand Slamu.

Halepová se po Virginii Ruziciové stala druhou rumunskou šampionkou pařížského majoru a šestou hráčkou, které se podařilo navázat na juniorský titul, jejž získala v roce 2008. 24letá Stephensová hrající druhé grandslamové finále se premiérově posunula do elitní světové pětky na 4. příčku jako první Američanka, vyjma sester Williamsových, od Lindsay Davenportové a sezóny 2006. Již semifinálová výhra zajistila Halepové setrvání na pozici světové jedničky. Vítězka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala odměnu ve výši 2,2 milionu eur.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ženská dvouhra